

Patronymie 
Alliaume est un nom de famille présent dans la région du Nord-Ouest de la France et répandu en Normandie, variante d'Alleaume, représentant le nom d'origine germanique Adalhelm (de adal, « noble », et helm, « heaume »), ancien surnom de guerrier.

 Maurice Alliaume (1882-1931), un mathématicien belge.

Prénom 
Alliaume est aussi un prénom.

Notes et références